La vida inútil de Pito Pérez puede referirse a:

 La vida inútil de Pito Pérez, novela del escritor mexicano José Rubén Romero, publicada en 1938.
 La vida inútil de Pito Pérez, película de 1944 basada en la novela de José Rubén Romero, dirigida por Miguel Contreras Torres y protagonizada por Manuel Medel. 
 Las aventuras de Pito Pérez, película de 1957 basada en la novela de José Rubén Romero, dirigida por Juan Bustillo Oro y protagonizada por Germán Valdés. 
 La vida inútil de Pito Pérez, película de 1970 basada en la novela de José Rubén Romero, dirigida por Roberto Gavaldón y protagonizada por Ignacio López Tarso. 
 La vida inútil de Pito Pérez, obra de teatro basada en la novela de José Rubén Romero y adaptada como monólogo que ha sido representada de 1982 a 2013 por el actor Manuel Guízar en diversas localidades. 
 Pito Pérez, banda de rock mexicana. 
 Pito Pérez se va de bracero, película y secuela de 1948 inspirada en el personaje de la novela de José Rubén Romero, dirigida por Alfonso Patiño Gómez y protagonizada por Manuel Medel.